We Don't Care – traccia dell'album The College Dropout di Kanye West del 2004
 We (Don't) Care – EP degli MGMT del 2005
 We Don't Care – singolo di Akon del 2009